est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 tropanol
 tropine, numéro CAS 
 pseudotropine, numéro CAS 
 exo-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-ol, numéro CAS 
 2-méthylquinuclidine-3-ol, numéro CAS 

 Cétone
 hygrine, numéro CAS 
 pelletiérine ou 1-pipéridin-2-ylpropan-2-one, numéro CAS 
 1-(2-pipéridyl)propan-2-one, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (R)-1-(2-pipéridyl)propan-2-one, numéro CAS 
 (S)-1-(2-pipéridyl)propan-2-one, numéro CAS 
 1-acétyl-2-méthylpipéridine, numéro CAS 
 1-acétyl-3-méthylpipéridine, numéro CAS 
 1-acétyl-4-méthylpipéridine, numéro CAS 
 1-(isopropyl)-4-pipéridone, numéro CAS 
 1-propyl-4-pipéridone, numéro CAS 
 1-pipéridinopropan-2one, numéro CAS 

 Amide
 n-cyclohexylacétamide, numéro CAS 
 n-tert-butylacrylamide, numéro CAS 

 Lactame
 1-butylpyrrolidine-2-one, numéro CAS 
 8-octanelactame, numéro CAS 

 Nitrile
 2-hydroxy-2-propylvaléronitrile, numéro CAS